Salzgeber:
 Rainer Salzgeber (* 1967), austriacki narciarz alpejski
 Ulla Salzgeber (* 1958, Oberhausen), niemiecka jeźdźczyni sportowa